«Черепашки-ниндзя 2» (саундтрек) — сборник музыки к фильму «Черепашки-ниндзя 2» 2016 года. Композитором выступил Стив Яблонски, заменивший композитора первой части Брайана Тайлера. Мексиканская подростковая группа CD9 исполнила заглавную тему мультсериала 1987 года. Выход саундтрека состоялся 3 июня 2016 года на цифровых платформах, минуя компакт-диски.

Трек-лист

Примечания

Ссылки 
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (Music from the Motion Picture) в Apple Music
«Черепашки-ниндзя 2» (cаундтрек к фильму) в Яндекс Музыка

Саундтреки 2016 года